La formula molecolare C2H2O può indicare:
 Etenone
 Etinolo
 Ossirene

Formule molecolari